Voici la liste des planètes mineures numérotées de 149001 à 150000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 149001 à 150000

149001-149100

149101-149200

149201-149300

149301-149400

149401-149500

149501-149600

149601-149700

149701-149800

149801-149900

149901-150000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000